Hiroto Ishikawa (Fukuoka, 16 de julho de 1998) é um futebolista profissional japonês que atua como atacante.

Carreira 
Hiroto Ishikawa começou a carreira no Sagan Tosu. 

Naturais de Fukuoka
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sagan Tosu